Botànica:
 Varietat de tomàquet. Vegeu tomàquet quatre morros.
 Varietat de pebrot. Vegeu pebrot quatre morros.